Lotsij ist der Familienname folgender Personen:

 Geert Lotsij (1878–1959), niederländischer Ruderer
 Paul Lotsij (1880–1910), niederländischer Ruderer

Siehe auch:
 Lotsy